Sobolew (gemeente)
 Sobolew (Mazovië)
 Sobolew (Lublin)
 Sobolew (Neder-Silezië)
Zie ook:
 Sobolew-Kolonia